Le mot child signifie enfant en anglais. Il est également un nom de famille porté entre autres par : 
 Abigail Child (née en 1948), cinéaste, poétesse et écrivaine américaine ;
 Charles B. Child (1903-1993), écrivain britannique, spécialiste de la nouvelle de littérature policière ;
 Desmond Child (né en 1953), musicien américain ;
 Eilidh Child (née en 1987), athlète britannique
 Greg Child (né en 1957), alpiniste australien ;
 Joan Child (1921-2013), femme politique australienne ;
 
 John Child (né en 1967), joueur canadien de beach-volley ;
 John Child (mort en 1690), gouverneur de Bombay ;
 John Child (~1677–1703), homme politique britannique ;
 Sir Josiah Child (1630 - 1699), économiste anglais ;
 Julia Child (1912-2004), cuisinière et animatrice télé américaine ;
 Lee Child (né en 1954), écrivain britannique ;
 Lincoln Child (né en 1957), coauteur avec Douglas Preston de plusieurs techno-thrillers ;
 Nellise Child (1901-1981), dramaturge et auteur américain de roman policier ;
 Philip Child (1898-1978), écrivain canadien ;
 Samuel Child Bloomfield (né en 1976), acteur américain ;
 Victor Child Villiers,  de Jersey (1845-1915), gouverneur colonial et pair britannique ;
 William Child-Villiers,  (1976-), noble et pair britannique.

Article connexe 
 

Homonymie de patronyme